Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Yannick Noah che ha battuto in finale Jonas Svensson 6-2 6-3 6-7 4-6 7-5.

Teste di serie 

 Stefan Edberg (primo turno)
 Henri Leconte (primo turno)
 Yannick Noah (campione)
 Miloslav Mečíř (secondo turno)

 John McEnroe (primo turno)
 Emilio Sánchez (primo turno)
 Kevin Curren (semifinali)
 Thierry Tulasne (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1986